Зерщиков — фамилия. Известные носители:

 Зерщиков, Василий Андреевич (1914—1984) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.
 Зерщиков, Константин Фёдорович (1887—1949) — офицер Собственного Е. И. В. Конвоя, участник Белого движения.
 Зерщиков, Корней Петрович (1924—1990) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.